Sunskeri kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sunskeri, Sastmola, Satakunta, 
 Sunskeri, Gustavs, Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar